А́длерская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Адлерская улица — улица в Волгограде
 Адлерская улица — улица в Геленджике Краснодарского края
 Адлерская улица — улица в Краснодаре
 Адлерская улица — улица в Ростове-на-Дону
 Адлерская улица — улица в Сочи Краснодарского края
 Адлерская улица — улица в Туапсе Краснодарского края

Украина 

 Адлерская улица — улица в Днепропетровске
 Адлерская улица — улица в Запорожье
 Адлерская улица — улица в Краматорске Донецкой области

См. также 

 Адлерский переулок
 Адлерский проезд — улица в Новокузнецке Кемеровской области